Тораль () — испанская фамилия. Известные носители:

 Тораль, Франсиско де — испанский священник.
 Леон Тораль, Хосе де — мексиканский террорист, убийца президента Обрегона.
 Тораль и Веласкес, Хосе — испанский генерал.
 Тораль, Марио — чилийский художник.
 Гарсия Тораль, Марселино — испанский футболист.
 Рикардо де ла Эсприэлья Тораль — президент Панамы.

См. также 
 Тораль-де-лос-Гусманес